Baza ima, odvisno od konteksta, več različnih pomenov:

 baza (kemija)
 baza (linearna algebra)
 ortogonalna baza 
 normirana baza
 ortonormirana baza 
 standardna ortonormirana baza
 baza ali osnova v matematiki je lahko:
 baza potence
 baza eksponentne funkcije
 baza logaritma
 baza (informatika) 
 podatkovna baza = zbirka / informacijska baza
 vojaška baza (postojanka, oporišče)
 letalska baza
 raketna baza
 pomorska baza/mornariška baza
 partizanska baza : Baza 20 (Kočevski Rog)

 baza (osnovno) - temelj, osnova, spodnja plast, podstat...
 baza (jezikoslovje)/lingvistika: artikulacijska baza od ustroja govorilnih organov, dihalne tehnike in tempa govora odvisne osnovne značilnosti v izgovoru glasov
 glej tudi podstava
 krmna baza (agronomija) - celota razpoložljive krme
 anatomija: baza spodnji, širši del kakega organa; geogr. erozijska baza ; grad. asfaltna baza; um. baza stebra podstavek, podnožje
 tehnična baza, surovinska/energetska baza (promet/tehnika/gradbeništvo/energetika/ekonomija)
 avtocestna baza - tehnična postojanka za vzdrževanje avtocest
 asfaltna baza 
 erozijska baza (geografija) - nivo, do katerega lahko reka (voda) poglablja strugo
 v družboslovju: (družbeno)ekonomska baza; materialna baza; 
 politična baza - temeljna politična raven ...
 baza, postojanka v alpinizmu oz. himalajizmu (bazni tabor)
 baza - v športu (Bejzbol)
 športna dvorana Baza, Ljubljana; Zimska liga Baza

Baza, mesto v Španiji

Zunanje povezave